Weekend eller Week-end kan syfta på:

 Veckoslut
 Week-end – en dansk film från 1935
 Weekend (film, 1962) – en dansk film från 1962 i regi av Palle Kjærulff-Schmidt
 Utflykt i det röda – en fransk film från 1967 av Jean-Luc Godard, originaltitel: Week-end
 "Weekend!" – en låt av Scooter från 2003
 Weekend (kortfilm) – en svensk kortfilm från 2006
 Weekend (film, 2011) – en brittisk film från 2011 i regi av Andrew Haigh
 Weekend (musikalbum) – ett musikalbum från 2013 av The Sounds

Se även 
 The Weekend
 The Weeknd – en kanadensisk musikartist